Георг Генрих Вебер (; 27 июля 1752, Гёттинген, Священная Римская империя, — 25 июля 1828, Киль, Дания) — немецкий ботаник и врач.

Биография 
Родился в семье профессора философии Андреаса Вебера (1718—1781). Учился медицине в своём родном городе, в 1774 году окончил Гёттингенский университет со степенью кандидата. С 1777 года Вебер был экстраординарным профессором Кильского университета, где он также работал прозектором. В 1780 году он был назначен профессором ботаники и медицины. В 1802 году он стал директором частной академической клиники в Киле. В 1810 году Вебер был назначен директором медицинской службы земли Шлезвиг-Гольштейн, Шлезвиг-Гольштейнского медицинского училища и Кильского ботанического сада. В 1813—1814 годах занимал пост ректора университета. В 1824 году он стал почётным доктором медицины Гёттингенского университета.

Местонахождение большей части типовых образцов, использованных Вебером для описания новых видов, не установлено. Множество образцов, собранных Вебером, находилось в Кильском университете (KIEL) и было уничтожено во время Второй мировой войны. Некоторые образцы имеются в Эдинбургском ботаническом саду (E) и Венском музее естествознания (W). Образцы, хранившиеся в Вюрцбургском университете (WB), были уничтожены во время войны.

Некоторые научные работы 
 Bitte an das Publicum um Unterstützung zu dem in Kiel zu errichtenden Krankenhause. 1788.
 Commentatio botanico-medica, sistens vires plantarum cryptogamicarum medicas. 1778. Untersucht den heilkundlichen Einsatz von Moosen und Farnen.
 Spicilegium florae Göttingensis plantas imprimis cryptogamicas Hercyniae illustrans. 1778. 
 Flora von Göttingen. 304 p. 1778. Eine frühe Erfassung der Pflanzenbestände.
 Primitiae florae holsaticae. (в соавторстве с Wiggers, F.H.) 1780. 
 Supplemento florae holsaticae. 22 p. 1787.
 Einige Erfahrungen über die Behandlung der jetzigen Ruhrepidemie. 1798.
 Ueber die Schleswig’schen Möwen und Holsteinschen Schwimmvögel. 1798.

Роды, названные в честь Г. Г. Вебера 
 ?  
 ?  
 ?  
 ?

Литература 
 Pagel, J. Weber, Georg Heinrich. // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 41, Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 302 f.

Примечания 

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту
Микологи Германии
Альгологи
Бриологи
Преподаватели Кильского университета
Ректоры Кильского университета
Ботаники XVIII века
Ботаники XIX века